Radkovský mlýn může být:

 Radkovský mlýn – Radkov, okres Opava
 Radkovský mlýn (Hostim) – Hostim, okres Znojmo